Panko ist:
 Panko (Paniermehl), ein aus der japanischen Küche stammendes Paniermehl
 Panko (Spiel), historisches Kartenspiel

Panko oder Pańko ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Panko (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Walerian Pańko (1941–1991), polnischer Jurist

Siehe auch:
 Pankow